Deniz Hümmet, född 13 september 1996 i Malmö, är en svensk fotbollsspelare som spelar för Çaykur Rizespor. Han har även representerat Turkiet på ungdomslandslagsnivå.

Klubbkarriär
Hümmet började spela fotboll i Malmö FF som sexåring. Den 31 januari 2015 skrev Hümmet på för franska Troyes. Han debuterade för klubben i Ligue 2 den 13 februari 2015. Debuten skedde i Troyes 1–0-bortavinst över Auxerre, där Hümmet byttes in i den 95:e minuten mot Henri Bienvenu.

I mars 2017 värvades Hümmet av Gefle IF. Han spelade 28 matcher och gjorde 12 mål under säsongen 2017. 

I januari 2018 värvades Hümmet av Trelleborgs FF, där han skrev på ett treårskontrakt. Den 17 januari 2019 värvades Hümmet av IF Elfsborg, där han skrev på ett fyraårskontrakt. Den 25 augusti 2020 lånades Hümmet ut till Örebro SK på ett låneavtal över resten av året. Den 30 augusti 2020 debuterade han och gjorde ett hattrick i en 4–3-vinst över IFK Norrköping. I februari 2021 förlängdes lånavtalet över ytterligare ett år.

Den 1 september 2021 meddelade turkiska Çaykur Rizespor att de värvat Hümmet som skrev på ett tvåårskontrakt med option på ytterligare ett år. Hümmet debuterade i Süper Lig den 12 september 2021 i en 2–0-förlust mot Hatayspor, där han blev inbytt i den 82:a minuten mot Alper Potuk.

Källor

Deniz Hümmet på Turkiska Fotbollsförbundets webbplats
Deniz Hümmet på elitefootball

Noter

Svenska fotbollsspelare
Turkiska fotbollsspelare
Spelare i Malmö FF
Spelare i Troyes AC
Spelare i Gefle IF Fotboll
Spelare i Trelleborgs FF
Spelare i IF Elfsborg
Spelare i Örebro SK Fotboll
Spelare i Çaykur Rizespor
Spelare i Ligue 2
Spelare i Ligue 1
Spelare i Superettan
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Spelare i Süper Lig
Födda 1996
Levande personer
Män
Idrottare från Malmö